Flinsch ist der Familienname von:

 Erich Flinsch (1905–1990), deutscher Pianist und Hochschullehrer
 Ferdinand Traugott Flinsch (1792–1849), deutscher Papierfabrikant
 Heinrich Friedrich Gottlob Flinsch (1802–1865), deutscher Papierhändler
 Heinrich Flinsch (1839–1921), Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus 
 Peter Flinsch (1920–2010), deutsch-kanadischer Künstler und Designer
 Walter Flinsch (1903–1943), deutscher Ruderer
 Wilhelm von Hillern-Flinsch (1884–1986), deutscher Maler, Expressionist und Gebrauchsgrafiker. Erster deutscher Bobfahrer.